Kozlov, orosz családnév
 23406 Kozlov, Dmitrij Iljics Kozlov szovjet-orosz mérnökről elnevezett kisbolygó

 Csehország
Kozlov, község a Jihlavai járásban
Kozlov, község a Havlíčkův Brod-i járásban
Közlov, település az Olomouci járásban
Kozlov, község a Žďár nad Sázavou-i járásban
Kozlov, Bochov város településrésze
 Oroszország
Kozlov (Micsurinszk) Ivan Vlagyimirovics Micsurin szovjet növénynemesítőről elnevezett város eredeti, 1932-ig használt neve